The Unraveling перший студійний альбом американської групи Rise Against, який був випущений 24 квітня 2001 року.

Треклист 
 Alive and Well - 2:06
 My Life Inside Your Heart - 3:02
 Great Awakening - 1:35
 Six Ways 'Til Sunday - 2:36
 401 Kill - 3:19
 The Art of Losing - 1:50
 Remains of Summer Memories - 1:17
 The Unraveling - 3:12
 Reception Fades - 2:10
 Stained Glass and Marble - 1:36
 Everchanging - 3:47
 Sometimes Selling Out Is Giving Up - 1:09
 3 Day Weekend - 1:03
 1000 Good Intentions - 3:07
 Weight of Time - 2:00
 Faint Resemblance - 2:51

Джерела 
 The Unraveling  Allmusic
 The Unraveling  last.fm

Альбоми Rise Against
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2001